Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2008 je šestdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 9. marca do 26. oktobra 2008.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred MotoGP 
Modro obarvani dirkači so v konkurenci za nagrado za novinca leta, modro obarvane dirke pa so dežne dirke.

Razred 250 cm³ 
Modro obarvani dirkači so v konkurenci za nagrado za novinca leta, modro obarvane dirke pa so dežne dirke.
{|
|
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
|- valign="top"
!valign="middle"| Poz
!valign="middle"| Dirkač
!valign="middle"| Moštvo
!width="2%"| KAT 
!width="2%"| ŠPA 
!width="2%"| POR 
!width="2%"style="background:#8fcfdf;"|  KIT
!width="2%"| FRA 
!width="2%"| ITA 
!width="2%"| KAT 
!width="2%"| VB 
!width="2%"| NIZ 
!width="2%"style="background:#8fcfdf;"|  NEM
!width="2%"| ČEŠ 
!width="2%"| SMR 
!width="2%"style="background:#8fcfdf;"|  IND
!width="2%"| JAP 
!width="2%"| AVS 
!width="2%"| MAL 
!width="2%"| VAL 
!valign="middle"| Toč
|-
! 1
|align="left"|  Simoncelli
| Gilera
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 6
| C
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffffbf"| 1
| 281
|-
! 2
|align="left"|  Bautista
| Aprilia
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffffbf"| 1
| C
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
| 244
|-
! 3
|align="left"|  Kallio
| KTM
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| C
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 11
| 196
|-
! 4
|align="left"|  Debón
| Aprilia
|bgcolor="#dfffdf"| 4|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffffbf"| 1|bgcolor="#efcfff"| Ret
| C
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| 176
|-
! 5
|align="left"|  Takahashi
| Honda
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
| C
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
| 167
|-
! 6
|align="left"|  Barberá
| Aprilia
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfdfdf"| 2|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
| C
| DNS
| INJ
| INJ
| INJ
| 142
|-
! 7
|align="left"|  Aoyama
| KTM
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| C
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 5
| 139
|-
! 8
|align="left" bgcolor="#8fcfdf"|  Pasini
| Aprilia
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| C
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 9
| 132
|-
! 9
|align="left"|  Locatelli
| Gilera
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 4
| C
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 4
| 110
|-
! 10
|align="left"|  Simón
| KTM
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 5
| C
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| 109
|-
! 11
|align="left"|  Lüthi
| Aprilia
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
| INJ
| INJ
| INJ
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 10
| 108
|-
! 12
|align="left"|  Espargaró
| Aprilia
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| C
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 7
| 92
|-
! 13
|align="left"|  Wilairot
| Honda
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 8
| C
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 8
| 73
|-
! 14
|align="left" bgcolor="#8fcfdf"|  Faubel
| Aprilia
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| C
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
| 64
|-
! 15
|align="left" bgcolor="#8fcfdf"|  Pešek
| Aprilia
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 9
| C
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| 43
|-
! 16
|align="left"|  Abrahám
| Aprilia
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 12
| DNS
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 10
| C
| DNS
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 17
| 40
|-
! 17
|align="left"|  Baldolini
| Aprilia
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| C
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 12
| 35
|-
! 18
|align="left"|  Lai
| Gilera
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#dfffdf"| 11
| INJ
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 10
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| 33
|-
! 19
|align="left"|  Poggiali
| Gilera
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| DNS
| DNS
|
|
|
|
|
|
| 16
|-
! 20
|align="left"|  Tóth
| Aprilia
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| C
|bgcolor="#cfcfff"| 22
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 13
| 9
|-
! 21
|align="left"|  Laverty
| Aprilia
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
| DNS
|
|
|
|
| 8
|-
! 22
|align="left"|  Sandi
| Aprilia
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|bgcolor="#cfcfff"| 18
| 6
|-
! 23
|align="left"|  Hernández
| Aprilia
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 14
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 13
| C
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 16
| 5
|-
! 24
|align="left"|  Grotzkij
| Gilera
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 15
| C
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|bgcolor="#dfffdf"| 15
| 4
|-
! 25
|align="left"|  Arcas
| Honda
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#dfffdf"| 14
| 2
|-
! 26
|align="left"|  Tomizawa
| Honda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|
|
|
| 2
|-
! 27
|align="left"|  Wirsing
| Honda
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#cfcfff"| 20
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|
|
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|2
|-
! 28
|align="left" bgcolor="#8fcfdf"|  Pradita
| Yamaha
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#dfffdf"| 15
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 16
| C
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#cfcfff"| 19
| 1
|-
! -
|align="left" bgcolor="#8fcfdf"|  Gómez
| Aprilia
| INJ
| INJ
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 19
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#cfcfff"| 18
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 21
|
|
|
|
|
|
| -
|-
! -
|align="left"|  Chow
| Aprilia
|
|
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|
|bgcolor="#ffcfcf"| DNQ
|
|
|
|
|bgcolor="#ffcfcf"| DNQ
|
|
|
|
|bgcolor="#ffcfcf"| DNQ
|
|
| -
|- valign="top"
!valign="middle"| Poz
!valign="middle"| Dirkač
!valign="middle"| Moštvo
!width="2%"| KAT 
!width="2%"| ŠPA 
!width="2%"| POR 
!width="2%"style="background:#8fcfdf;"| KIT
!width="2%"| FRA 
!width="2%"| ITA 
!width="2%"| KAT 
!width="2%"| VB 
!width="2%"| NIZ 
!width="2%"style="background:#8fcfdf;"| NEM
!width="2%"| ČEŠ 
!width="2%"| SMR 
!width="2%"style="background:#8fcfdf;"| IND
!width="2%"| JAP 
!width="2%"| AVS 
!width="2%"| MAL 
!width="2%"| VAL 
!valign="middle"| Toč
|}
|valign="top"|

|}

 Razred 150 cm³ Modro obarvani dirkači so v konkurenci za nagrado za novinca leta, modro obarvane dirke pa so dežne dirke.''

Udeleženi dirkači

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 250 cm³

Opombe in reference 

2008
2008 v športu